Puerto Escondido, città del Messico
Puerto Escondido, comune della Colombia nel Dipartimento di Córdoba
Puerto Escondido, romanzo di Pino Cacucci
Puerto Escondido, film per la regia di Gabriele Salvatores (1992)